D'une manière générale, le mot aspiration désigne l'action d'aspirer ou son résultat. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :
 en mécanique des fluides, l'aspiration est un phénomène physique ayant pour objectif de diminuer la résistance aux fluides ; 
 en phonétique, l'aspiration est un phénomène affectant le mode d'articulation des consonnes occlusives (« consonne aspirée », par exemple).
 en politique, l'aspiration des peuples est une expression pour parler du désir commun des nations de pourvoir à la prospérité et à la liberté.